HMS Kingston – nazwa noszona przez 4 okręty brytyjskie:

 "Kingston" – okręt liniowy z 1697
 "Kingston" z 1858
 "Kingston" – niszczyciel z II wojny światowej
 "Kingston" z 1995

Kingston